Silley ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Doubs:

Silley-Amancey
Silley-Bléfond